Чолнт или чулнт (от  чо/улнт; на западном диалекте  шалет) — традиционное еврейское субботнее горячее блюдо, то есть блюдо на Шаббат, приготовленное  из мяса, овощей, крупы и фасоли. Сефарды также обычно кладут поверх чолнта цельные яйца в скорлупе, называемые хаминадос.

Слово чолнт/чулнт предположительно провансальского происхождения, как и значительный слой средневековой религиозной лексики идиша. 

Идея чолнта заключается в приготовлении горячего блюда при соблюдении религиозного запрета на разжигание в Шаббат огня.

Чолнт готовится в горшке. Ставится в печь в пятницу накануне наступления субботы и томится до следующего дня. В новое время, когда традиционных русских и литовских печей почти не осталось, применяют другие способы приготовления, стараясь достичь правильного вкуса.

В еврейских местечках чолнт часто не готовили дома, а относили в местную пекарню и ставили в остывающую печь.

Это еврейское блюдо под названием човлент стало обыденной пищей также для жителей Закарпатья (Украина), и готовят его практически в каждой семье. Изобретательные закарпатцы позаимствовали это блюдо у евреев (какой-то период времени в Ужгороде проживало примерно 30 %, а в Мукачеве — почти 50 % евреев ашкеназов), но внесли в него свои коррективы. Используется любое мясо и обязательно добавляется острый перец (эта практика была позаимствована у венгров).

Чолнт дал повод для большого количества идиом и пословиц в еврейском языке идише — например: «С ним только чолнт есть» — означает негодного человека или того, которого не хотят принять в компанию, «Жизнь, как чолнт — что положишь, то и будешь кушать».

См. также 
 Хаминадос
 Куырдак
 Азу
 Рагу
 Бефстроганов
 Айнтопф
 Гуляш

Литература 
 

Еврейская кухня
Шаббат
Мясные блюда
Блюда по алфавиту